

Маунт-Джой — місто, штат Пенсільванія
 Маунт-Джой Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсильванія
 Маунт-Джой Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія